Por Browning pode estar à procura de:

Localidades
 Browning (Illinois)
 Browning (Missouri)
 Browning (Montana)

Pessoas
 Cecil Browning, jogador de raquetes
 Chauncey H. Browning Jr., político
 Dave Browning, jogador de futebol americano
 Elizabeth Barrett Browning, poetisa
 Emily Browning, atriz
 Gordon Browning, político
 John Browning, projetista de armas
 Kurt Browning, patinador
 Logan Browning, atriz
 Robert Browning, dramaturgo
 Tod Browning, cineasta
 Tom Browning, beisebolista

Armas
 Browning M2
 Browning M1919
 7.65 x 17 mm Browning
 Browning Automatic Rifle
 Browning Hi-Power

Outros
 Alex Browning
 Browning (empresa)

Desambiguações de topônimos